Winnebago Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Winnebago Township du comté de Winnebago dans l'Illinois.
  du comté de Houston dans le Minnesota.
  du comté de Thurston dans le Nebraska.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships